Berg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Berg 19 968
 Bergh 1 535
 Bärg 36
 Bärgh 14
Bärj 10
Tillsammans blir detta 21 563 personer, vilket ger namnet plats nummer 25 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Berg eller med varianter av detta namn

A 
 Aase Berg (född 1967), poet
 Adam Berg (född 1972), konstnär
 Adolf Julius Berg (1820–1876), konstnär
 Aina Berg (1902–1992), simmare
 Aki-Petteri Berg (född 1977), finländsk ishockeyspelare
 Aksel Berg (1893–1979), rysk radiotekniker och amiral
 Alan Berg (1934–1984), amerikansk radiopratare
 Alban Berg (1885–1935), österrikisk tonsättare
 Albert Berg (1832–1916), konstnär
 Albrecht Berg von Linde (1845–1929), militär
 Alexander Bergh (född 1984), ishockeymålvakt
 Alfred Berg, flera personer
 Alfred Berg (bankman) (1871–1920), börsmäklare och bankman
 Alfred Berg (dirigent) (1857–1929), tonsättare, dirigent och körledare
 Alfred Berg (matematiker) (1838–1900), matematiker och läroboksförfattare
 Alfred Berg (politiker) (1862–1924), godsägare och politiker
 Allen Berg (född 1961), kanadensisk racerförare
 Anders Berg, flera personer
 Anders Berg (1821–1912), lärare, verksam i Finspång
 Anders Berg (1841–1924), lärare, predikant och nykterist
 Andreas Berg (illustratör)
 Anders Berg (arkitekt) (1916–2008), arkitekt
 Anders Berg (präst) (1791–1860), präst
 Anders Berg (skådespelare) (född 1974)
 Nils Anders Berg (1797–1887), grosshandlare och riksdagsman
 Anders Johan Bärg (1870–1947), förrådsförman och politiker
 Andreas Berg, flera personer
 Andreas Bergh (född 1973), nationalekonom
 Andreas Berg (handbollsspelare) (född 1992)
 Andreas Berg (illustratör) (född 1965)
 Andreas Bergh (musiker) (född 1977), sångare i Deathstars
 Andreas Berg (tävlingsdansare) (aktiv 2001–2007)
 Anna Berg, (1875–1950), konstnär
 Anna Bergh (1878–1910), psalmförfattare
 Anna-Lisa Berg (1910–2006), känd som Anna-Lisa Björling, sångerska och skådespelerska
 Annelie Berg (född 1966), röstskådespelare
 Annika Berg (född 1973), idéhistoriker
 Anton Berg (född 1978), radioprogramledare
 Anton Johan Bergh (1830–1890), ögonläkare
 Antony Berg (1880–1948), fransk bobåkare
 Arne Berg (1909–1997), tävlingscyklist
August Berg, flera personer
 August Berg (1861–1940), kinamissionär och apotekare
August Berg (1885–1924), målare och tecknare
August Berg (född 1979), trumslagare
 Axel Berg von Linde (1883–1969), idrottare
 Annelie Bhagavan Berg

B 
 Bengt Berg, flera personer
 Bengt Berg (företagsledare) (född 1929)
 Bengt Berg (organist) (1935–2008)
 Bengt Berg (poet) (född 1946), författare, förläggare och riksdagsman
 Bengt Berg (zoolog) (1885–1967), ornitolog, författare, fotograf och filmare
 Bengt Åke Berg (född 1942), ämbetsman
 Bertil Berg (1910–1989), arkitekt
 Bertil Berg (skulptör) (född 1935)
 Birger Bergh (1935–2008), latinist
 Björn Berg (militär) (1910–1964)
 Björn Berg (1923–2008), tecknare
 Björn Berg (beachvolleybollspelare) (född 1972)
 Bob Berg (1951–2002), amerikansk jazzmusiker

C 
 Carina Berg (född 1977), programledare
 Carl Berg (1811–1896), grosshandlare och politiker
 Carl Berg (filolog) (1812–1895), dansk filolog
 Carl Axel Bergh (1846–1900), läkare
 Carl Fredrik Berg (1779–1841), skådespelare
 Carl Heinrich Edmund von Berg (1800–1874), tysk skogsman
 Carl Johan Berg flera personer
 Carl Johan Berg (1849–1906), organist och musiklärare
 Carl Johan Berg (1819–1905), ämbetsman och politiker
 Carl Jöran Bergh (1865–1950), industriman
 Carl-Magnus Bergh (född 1949), långdistanslöpare
 Caroline Berg (född 1968), företagsledare
 Catherine Berg (1933–2001), skådespelerska
 Cia Berg (född 1963), programledare, numera Cia Soro
 Charlotte Berg (född 1972), sångerska och låtskrivare
 Christen Berg (1829–1891), dansk liberal politiker
 Christian Berg (skulptör) (1893–1976), skulptör
 Christian Vilhelm Bergh (1814–1873), norsk vägbyggnadsingenjör
 Christopher Anker Bergh (1764–1825), norsk jurist och politiker
 Claus Berg (1475–1532), tysk träskulptör
 Curt Berg (1901–1971), författare och översättare

D 
 Dagmar Berg (1887–1954), rektor, författare och översättare
 Daniel Berg, flera personer
 Daniel Berg (författare) (1887–1937), journalist och översättare
 Daniel Berg (missionär) (1884–1963), missionär
 Daniel Berg (serieskapare) (född 1979), serietecknare och journalist
 Daniel Berg (slagverkare) (född 1971), slagverkare
 Dave Berg (1920–2002), amerikansk serieskapare
 David Berg (1919–1994), amerikansk religiös ledare

E 
 Ebbe Berg (1896–1966), konstnär
 Edvard Bergh (konstnär) (1828–1880), konstnär
 Edvard Bergh (publicist) (1829–1903), finländsk publicist
 Edvard August Bergh (1853–1915), dekorationsmålare
 Einar Bergh (1938–1997), teater- och operaman
 Elis Bergh (1881–1954), arkitekt, formgivare
 Elisa Berg (1837–1885), norsk skådespelare
 Elisabeth Berg-Bügler (1905–1997), läkare
 Elisabeth Berg (född 1964), sångerska
 Ellen Berg (aktiv 1964), dansk orienterare
 Emanuel Berg (född 1981), schackspelare
 Erik Berg (konstnär) (1928–2015), bildhuggare och träskulptör
 Erik Berg (fotbollsspelare) (född 1988), fotbollsspelare
 Erik Anton Berg (1856–1903), fabrikör
 Ernst Berg (1886–1948), politiker
 Eva Berg (1904–1980), författare och översättare
 Eva Bergh, (1926–2013), norsk skådespelerska
 Eva Berg (textilkonstnär) (född 1951)
 Eva Gehlin Berg (1926–2006), målare och textilkonstnär

F 
 Fader Berg, betecknar flera personer
 Figur i Carl Michael Bellmans diktning
 Alfred Berg (dirigent) (1857–1929)
 John Berg (1851–1931), läkare och professor
 Filip Berg (född 1986), skådespelare
 Folke Berg (1896–1974), grafiker och akvarellist
 Frans Berg (1892–1949), kons tnär
 Franziska Berg, tysk skådespelare
 Fredrik Berg (1887–1974), läkare, rektor för Uppsala universitet
 Fredrik Nikolas Berg (1802–1884), författare
 Fredrik Theodor Berg (1806–1887), statistiker
 Fredrik Wilhelm Berg (1829–1904), överjägmästare
 Frida Bergh (född 1969), sångare och skådespelare
 Fridtjuv Berg (1851–1916), skolman och politiker
 Friedrich Wilhelm Rembert von Berg (1794–1874), generalguvernör och krigsmarskalk i Finland

G 
 G.A. Berg (1891–1971), formgivare
 Georg Backer Berg (1900-1980), norsk målare
 Gillian van den Berg (född 1971), nederländsk vattenpolospelare
 Gottfrid Berg, tonsättare och kyrkomusiker
 Gunhild Bergh (1888–1961), litteraturhistoriker
 Gunnar Berg, flera personer
 Gunnar Berg (målare) (1863–1893), norsk målare
 Gunnar Berg (industriman) (1892–1987), industriman
 Gunnar Bergh (militär) (1902–1982), överste
 Gunnar Berg (politiker) (1905–1965), riksdagsman
 Gunnar Berg (läkare) (1906–1988), överläkare
 Gunnar Berg (tonsättare) (1909–1989), dansk tonsättare
 Gunnar Bergh (1909–1986), kulstötare
 Gunnar Berg (pedagog) (född 1947), professor i pedagogik
 Gunnel Hazelius-Berg (1905–1997), textilhistoriker
 Gustaaf Adolf van den Bergh van Eysinga (1874–1957), nederländsk teolog
 Gustaf Berg, flera personer
 Gustaf Berg (jurist) (1844–1908), politiker och justitieminister
 Gustaf Berg (1841–1923), politiker
 Gustaf Berg (industriman) (1864–1950), industriman
 Gustaf Berg (censor) (1877–1947), censor och manusförfattare
 Gustaf Berg (fotograf) (1880–1933), fotograf
 Gustaf Axel Berg (1891–1971), formgivare
 Gustav Berg (född 1986), skådespelare
 Gustav Berg-Jæger (1884–1957), norsk journalist, skådespelare och teaterchef
 Guy de la Berg (1937–2014), skådespelare och röstskådespelare 
 Göran Berg (född 1940), diplomat
 Gösta Berg (1903–1993), etnolog och museiman
 Gösta Bergh (1910–1998), grundare av Berghs School of Communication
 Gösta Berg (konstnär) (född 1938), konstnär, formgivare och teckningslärare

H 
 Hallvard Bergh (1850–1922), norsk lärare, barnboksförfattare och folkminnessamlare
 Harry Berg (1912–1967), ombudsman och politiker
 Helena Berg (1917–1978), konstnär
 Helena Messing Berg (född 1959), programledare
 Heli Berg (född 1953), politiker
 Henning Berg (född 1969), norsk fotbollstränare
 Henriette Guermant-de la Berg (1912–2003), belgisk-svensk operasångerska
 Henrik Berg (1858–1936), läkare och populärvetenskaplig författare
 Hjalmar Berg (1859–1953), läroboksförfattare och pedagog
 Håkan Berg (född 1976), komiker, sångare och trollkarl

I 
 Inga Berg (1912–1995), målare, tecknare och fotograf
 Ingunn Thomassen Berg (född 1961), norsk handbollsspelare
 Ingvar Berg (1905–1993), militär
 Isak Albert Berg (1803–1886), sångare och sånglärare

J 
 Jack Berg (1936–2020), norsk-svensk dataingenjör och bergsbestigare
 Jan Berg (1928–2015), filosof, författare och översättare
 Jan-Åke Berg (1935–2018), överste
 Jarl Berg (1890–1969), ingenjör
 Jens Christian Berg (1775–1852), norsk historiker och jurist
 Joakim Berg (född 1970), sångare i Kent
 Joakim Berg (född 1974), sångare i Hardcore Superstar
 Johan Adolf Berg (1827–1884), militär, ingenjör och konstsamlare
 Johan Edvard Bergh (1828–1880), konstnär
 Johan Fredrik Bergh (1795–1866), finländsk präst
 Johanne Berg (1883–1963), dansk polis och politiker, socialdemokrat
 Johannes H. Berg (1956–2004), norsk översättare och science fiction-fan
 Johannes Bergh (1837–1906), norsk jurist
 John Berg (1851–1931), läkare och professor
 John Berg (konstnär) (1916–2003)
 John Berg (politiker) (1819–1905), hovrättspresident och politiker
 Jonas Bergh (född 1969), författare
 Jonatan Berg (född 1985), fotbollsspelare
 Jonna Bergh Wahlström (född 1973), journalist
 Julius Immanuel Bergh (1810–1878), finländsk präst

K 
 Kaj Berg (1899–1972), dansk sötvattensbiolog
 Karen Berg (1906–1995), dansk skådespelare
 Kari Berg (född 1986), singer-songwriter, skådespelare och fotomodell
 Karin Westman Berg (1914–1997), litteraturvetare
 Karl Emil Berg (1869–1921), finländsk militär
 Karl Peter Berg (1907–1949), tysk krigsförbrytare
 Kicki Berg (född 1976), programledare
 Kristian Berg (1959–2020), antikvarie och museiman
 Kristian Vilhelm Bergh (1814–1873), norsk officer och vägbyggnadsingenjör

L 
 Lars Berg, flera personer
 Lars Berg (ingenjör) (1838–1920), ingenjör, politiker och landshövding
 Lars Berg (författare) (1901–1969), norsk romanförfattare och dramatiker
 Lars Berg (företagsledare), före detta VD för Telia
 Lars G:son Berg (1918–1993), diplomat
 Lasse Berg (född 1943), författare
 Laura Berg (född 1975), amerikansk softbollspelare
 Laurent Philippe Charles van den Bergh (1805–1887), nederländsk arkivarie
 Lennart Berg (född 1941), nationalekonom
 Leo Berg (1862–1908), tysk kritiker och filosof
 Li Berg (född 1966), popsångerska
 Lina Sandell Berg (1832–1903), psalmförfattare
 Lindsey Berg (född 1980), amerikansk volleybollspelare
 Lisa Berg Ortman (född 1943), författare
 Lise Bergh (född 1948), jurist
 Lotta Berg (född 1968), husdjursforskare, professor
 Lutte Berg (född 1963), italiensk-svensk musiker och orkesterledare
 Ludvig Bergh (1865–1924), norsk skådespelare

M 
 Magnus Berg (1666–1739), norsk träskulptör
 Malou Berg (född 1950), artist och kompositör
 Marcus Berg (född 1986), fotbollsspelare
 Marcus Berg, sångare i Kultiration
 Maren Berg (1836–1906), dansk affärsidkare
 Maria Berg (1784–1867), finländsk poet
 Marianne Berg (född 1954), politiker
 Marit Synnøve Berg (född 1964), norsk skådespelare
 Max Berg (1870–1947), tysk arkitekt
 Micke Berg (född 1949), fotograf
 Mimmi Bergh (1845–1932), finländsk pedagog, författare, översättare och feminist

N 
 Natasha Illum Berg (född 1971), dansk-svensk jägare och författare
 Natanael Berg (1879–1957), tonsättare
 Nick Berg (1978–2004), amerikansk affärsman
 Nicklas Bergh (född 1982), fotbollsmålvakt
 Nils Berg (född 1977), jazzmusiker och kompositör
 Nils Berg (urmakare) (1721–1794)
 Nils Bergh (1911–2005), thoraxkirurg
 Nils Anders Berg (1797–1887), grosshandlare och politiker
 Nils-Olof Berg (född 1927), dirigent, organist och orgelbyggare

O 
 Oda Berg (1853–1931), hemslöjdspionjär
 Ole Berg (1890–1968), norsk militär
 Ole Berg (läkare) (1910–1988), neurolog
 Ole Berg (konstnär) (1917–1983), konstnär
 Oliver Berg (född 1993), norsk fotbollsspelare
 Olle Berg (född 1953), serieskapare
 Olof Bergh (1643–1723), forskningsresande
 Oskar Berg, flera personer
 Oscar Berg (politiker) (1839–1903), riksdagsman, grosshandlare och nykterhetsman
 Oscar Berg (skulptör) (1839–1914), skulptör
 Oskar Berg i Göteborg (1857–1925), riksdagsman och politisk tjänsteman, liberal
 Otto Berg (1873–1939), tysk fysiker
 Otto Adrian Berg von Linde (1711–1768), fortifikationsofficer
 Otto Karl Berg (1815–1866), tysk apotekare och botanist
 Ove Berg (född 1944), medeldistanslöpare

P 
 Patty Berg (1918–2006), amerikansk golfspelare
 Paal Berg (1873–1968), norsk jurist och politiker
 Paul Berg, flera personer
 Paul Berg (riksdagsman) (1806–1879), handlande
 Paul Berg (kemist) (1926–2023), amerikansk nobelpristagare
 Per Berg (1897–1957), militärmusiker och kompositör
 Per Gustaf Berg (1805–1889), bokhandlare och förläggare
 Per Olof Berg (född 1946), företagsekonom och professor
 Peter Berg (född 1964), amerikansk skådespelare
 Peter Bergh (1823–1903), grosshandlare och industriman
 Peter Wilhelm Berg (1773–1854), industriidkare och affärsman

R 
 Ragnar Berg (1873–1956), svensk-tysk biokemist och nutritionist
 Ragnar Bergh (1894–1982), politiker, högerman
 Regine Berg (född 1958), belgisk friidrottare
 René Berg (född 1956), brittisk musiker
 Richard Bergh (1858–1919), konstnär
 Richard Berg (1843–1924), politiker och militär
 Rikissa av Berg (1095–1125), hertiginna av Böhmen
 Robert Berg (1877–1953), riksdagsledamot
 Robert Bergh (född 1968), travtränare
 Rolf Berg (1926–2002), musiker och estradör
 Rolf Bergh (1919–2005), arkitekt
 Rolf Åge Berg (född 1957), norsk backhoppare och tränare
 Ruben G:son Berg (1876–1948), litteratur- och språkforskare
 Rudolph Bergh (1824–1909), dansk läkare och zoolog
 Rudolph Bergh (1859–1924), dansk zoolog och tonsättare
 Rudolf Fredrik Berg "Fritz Berg" (1846–1907), uppfinnare, politiker och nykterhetsman

S 
 Severin Bergh (1858–1919), arkivman
 Sigurd Berg (1868–1921), dansk politiker
 Sigurd Berg (läkare) (1884–1947)
 Sigvard Berg (1912–1990), operasångare
Sigrun Berg (1901–1982), textilkonstnär
 Simon Berg (född 1983), konstnär och fotograf
 Siri Berg (1921–2020), konstnär
 Stefan Berg (född 1957), dokumentärfilmare m.m.
 Stefan Berg (fotograf), verksam vid Göteborgs-Posten 
 Stein Ove Berg (1948–2002), norsk journalist, musiker, kompositör och diktiare
 Stina Berg (1869–1930), skådespelare
 Stephan Berg (född 1957), kompositör
 Stig de la Berg (1913–1975), skådespelare
 Svante Bergh (1885–1946), konstnär
 Svante Bergh (född 1943), militär
 Sven Bertil Berg (1931–2022), konstnär
 Sven Bergh (1885–1958), bergsingenjör
 Sven-Erik Bergh (1912–2008), grundare av Berghs Förlag
 Sverre Bergh (1915–1980), norsk kompositör och dirigent

T 
 Tage Berg (1918–1993), skådespelare
 Theodor Berg, flera personer
 Theodor Berg (fabrikör) (1869–1956), industriman och uppfinnare
 Theodor Berg (riksdagsman) (1808–1895), militär och riksdagsman
 Thorsten Bergh (1901–1965), industriman
 Titti Berg (född 1963), politiker, vänsterpartist
 Tor Berg (1885–1967), arkivarie och historiker
 Tore Bergh (1916–2007), konstnär
 Torsten Berg (1853–1926), bergsingenjör och uppfinnare
 Trond Berg Eriksen (född 1945), norsk historiker
 Ture E. Berg (1916–2012), politiker, socialdemokrat

U 
 Ulf Berg (född 1957), riksdagsledamot
 Ulf Berg (näringslivsperson) (född 1951), VD för Exportrådet

V 
 Victor Berg (1836–1913), gosshandlare och industriman
 Viktor Berg (1917–1980), konstnär
 Volrath Berg (1855–1942), politiker

W 
 Walfrid Berg (1901–1977), bankman
 Wilhelm Berg (1839–1915), arkeolog
 Wivianne Bergh-Freivald (född 1939), diskuskastare

Y 
 Yngve Berg (1887–1963), konstnär
 Yngve Berg (konstnär) (1918–2002)
 Yung Berg (född 1986), amerikansk rappare

Å 
 Åsa Bergh (född 1966), sångerska

Ö 
 Øivind Bergh (1909–1987), norsk dirigent och violinist
 Øyvind Berg (född 1959), norsk poet
 Øyvind Berg (backhoppare) (född 1971), norsk backhoppare

Fiktiva personer med efternamnet Berg
 Eurydike Berg, en titelfigur i Sven Lidmans roman Huset med de gamla fröknarna från 1918.
 Fader Berg, en figur i Carl Michael Bellmans diktning.
 Selma Berg, huvudperson i Victoria Benedictssons roman Pengar från 1885.

Noter

Se även 
 Berg (olika betydelser)
 Berg (släkter)
 Berg von Linde
 Johan Olofsson Berg, senare adlad Bergenstierna
 Sofia Berg-Böhm
 Guy de la Berg
 Stig de la Berg
 Friedrich Wilhelm Rembert von Berg
 Carl Heinrich Edmund von Berg
 Lisbeth Berg-Hansen

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Nederländska efternamn
Soldatnamn